Frankie Hejduk – ex calciatore statunitense
 John Hejduk – architetto statunitense
 Milan Hejduk – ex hockeista su ghiaccio ceco